Бельская — женская форма русской фамилии Бельский, и топоним.

 Топонимы 
 Бельская — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Бельская — деревня в Калязинском районе Тверской области.

 Персоналии 
 Бельская, Елизавета Владимировна (род. 1987) — украинский искусствовед, куратор, менеджер культуры.
 Бельская, Ивона (род. 1952) — польская актриса.
 Бельская, Ирина Николаевна (род. 1958) — советский и украинский астроном.
 Бельская, Ирина Юрьевна (род. 1964) — российская журналистка, музыкальный критик, главный редактор журнала «Музыкальное просвещение». 
 Бельская, Любовь Юрьевна (род. 1980) — российская дзюдоистка.
 Бельская, Ольга (1922—1996) — польская актриса.
 Бельская, Ольга Афанасьевна (более известна под фамилией Петлюра; 1885—1959) — российский и украинский педагог, общественный деятель.
 Бельская, Ольга Ивановна (род. 1979) — белорусский художник.
 Бельская, Серафима Александровна (1846 ? — 1933) — артистка оперетты.
 Богданова-Бельская, Паллада Олимповна (1885—1968) — русская поэтесса. См. также 
 Бельская волость
 Бельская Воля
 Бельский
 Бельск